Scharsach
 ist der Familienname von Hans-Henning Scharsach
 eine nach Anna Scharsach benannte Rose, siehe Anna Scharsach (Rose)
 ist ein aus dem Mittelhochdeutschen abgeleitetes Wort für Schermesser (Rasiermesser) das von den Scharsachern, auch Schermesserer oder Kneipschmiede genannt, hergestellt wurde und wird